A 28.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 7 de maio a 12 de maio de 1974 com um percurso de 890,6 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Genebra, e final em Grand Lancy.
O vencedor foi o holandês Joop Zoetemelk, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1974
1974 na Suíça
1974 no ciclismo